Kassav' n°3 est le troisième album du groupe antillais Kassav' sorti en 1981.

Pistes 
 San Foce
 Kalkile
 Hors Classe
 Doudou
 Soucougnan
 Wonderful
 A Song For People In Love
 Message
 Soucougnan (Instrumental)

Musiciens 
 Chant : Jean-Paul Pognon, Jean-Philippe Marthély
 Guitare : Jacob Desvarieux
 Basse : Pierre-Edouard Décimus, Christophe Zadire
 Batterie/Timbales : Philippe Draï
 Piano, synthétiseur : Robert Benzrihem
 Clavier : Jacques Mbida
 Percussion : Philippe Draï
 Saxophone : Alain Hatot, Jimi Mvondo Mvele (piste 1)
 Trombone : Hamid Belhocine
 Trompette : Alfred (Freddy) Hovsepian 
 Violon : Michel Cron
 Chœurs : Sylvie Drai, Jacques Mbida

Équipe technique 
 Mixage : Gabriel Nahas
 Ingénieur : Didier Pitois, Pierre-Marie Joel
 Producteur : Georges Décimus, Robert Benzrihem, Christophe Zadire, Jacob Desvarieux, Philippe Draï

Album de Kassav
Album musical sorti en 1981